Геннадий Владимирович Морозов: Морозов, Геннадий Владимирович (1923—2002) — полный кавалер ордена Славы.
 Морозов, Геннадий Владимирович (род. 1962) — советский футболист, российский тренер.